Dana, nota anche come Dana la Cacciatrice, è un personaggio immaginario che della serie televisiva Angel, interpretata da Navi Rawat.

È una Cacciatrice psicotica in cerca di vendetta su Spike, che crede responsabile della morte dei suoi genitori.

Il personaggio compare unicamente nella quinta stagione.

Personalità
A causa della sua infanzia e del trauma subito Dana è una schizofrenica paranoica e violenta, situazione aggravata dai sogni divinatori e dalle memorie delle precedenti Cacciatrici che le causano il progressivo distacco dalla realtà, tanto che non riesce più a distinguere tra gli eventi della sua vita e quelli della vita delle precedenti Cacciatrici, come Xin Rong e Nikki Wood, le vittime di Spike.

La personalità instabile della ragazza la porta a credere di essere le Cacciatrici che vede nelle sue visioni, assumendone addirittura la personalità e parlandone la lingua natia, incluso il cinese e il rumeno.

Biografia del personaggio

Antefatto
Dana nacque a Los Angeles in una famiglia che la ricopriva di affetto e visse una vita tranquilla da bambina come le altre, ignorando il fatto di essere una Cacciatrice Potenziale in quanto non venne mai identificata come tale dal Consiglio degli Osservatori. Una notte, quando aveva solo 10 anni un uomo di nome Walter Kindel irrompette in casa sua ed uccise i suoi genitori davanti ai suoi occhi, in seguito la rapì e la imprigionò nella cantina di una distilleria dove la tenne legata a un palo senza vestiti. L'uomo la violentò fino a farla sanguinare e privarla permanentemente della capacità di procreare.

Mesi dopo la bambina riuscì a fuggire rompendosi i polsi e venne ritrovata nuda e sanguinante a girovagare per le strade in stato quasi catatonico, dunque fu soccorsa e portata in un ospedale psichiatrico.

Dana utilizza una pittura facciale costituita da tre barre verticali, realizzata col sangue della sua prima vittima.

Cacciatrice
Dana trascorse 15 anni di vita in ospedale, uscendo dalla catalessi ma sviluppando un atteggiamento paranoico e violento dopo che Willow effettua l'incantesimo sulla falce della guardiana, trasformando ogni Potenziale in una Cacciatrice titolare, fatto che provoca in Dana il manifestarsi delle visioni delle Cacciatrici che l'hanno preceduta, che la fanno sentire sempre più disorientata.

Un giorno per errore l'infermiera scambia le medicine di Dana con quelle di un altro paziente; dunque la ragazza non viene sedata e, durante la terapia con il dottore, coglie l'occasione per fuggire, distruggendo il cancello di sicurezza e uccidendo un infermiere, col cui sangue si dipinge poi il volto.

Dana si dirige dunque verso la città in cerca di vendetta e, non sapendo dove recarsi ritorna alla distilleria dove venne stuprata, uccidendo chiunque le si pari davanti lungo il suo cammino.

Spike, credendola posseduta da un demone l'attacca ma essa lo riconosce dai ricordi delle due Cacciatrici che ha ucciso (Xin Rong e Nikki Wood) e si convince che Walter Kindel e il vampiro siano la stessa persona. Riesce dunque ad anestetizzarlo con una siringa e a tagliargli le braccia. Spike tenta di spiegarle di non essere il suo torturatore ma Dana, nella sua follia, non sembra curarsene e tenta di ucciderlo, fortunatamente irrompe Angel, che spiega come l'uomo che l'ha violentata sia rimasto ucciso durante una rapina in un negozio di liquori. Dana, confusa, attacca Angel ma viene in seguito tranquillizzata e addormentata da Wesley.

Inizialmente il gruppo conta di affidare la Cacciatrice psicotica alle cure della Wolfram & Hart per ristabilizzarla ma in seguito sopraggiunge Andrew assieme alla sua squadra di Cacciatrici. Il ragazzo, divenuto Osservatore persuade Angel a lasciarlgli Dana di modo che l'aiuti a guarire dalla sua malattia mentale. Il vampiro accetta e consegna la ragazza al gruppo di Cacciatrici.

Il destino del personaggio non viene poi rivelato, sebbene si presumibile che sia diventata membro dell'Organizzazione delle Cacciatrici sotto il comando di Andrew.

Poteri e abilità
Dana è una Cacciatrice e come tale ha tutte le capacità che le caratterizzano: forza, velocità e agilità sovrumane oltre a una veloce rigenerazione dalle ferite. Inoltre possiede la capacità di precognizione che l'avvisa dei pericoli attraverso i sogni e le memorie delle battaglie di tutte le Cacciatrici precedenti a lei. Inoltre proprio grazie ai suoi poteri di divinazione la sua mente è uscita indenne da due coma e si dimostra estremamente resistente a droghe mentali e condizionamenti.

Dana è capace di utilizzare sia le armi bianche che quelle da fuoco, ma fa generalmente uso solo di quelle classiche da Cacciatrice come paletti, asce, balestre, spade e coltelli.

Le sue doti di combattente sono naturali come in tutte le Cacciatrici, inoltre la sua psicosi e la sua mente instabile la rendono un'avversaria imprevedibile e perciò pericolosa. In un qualche modo la sua condizione mentale sembra influenzare la sua forza, portandola fino al livello di vampiri anziani come Angel e Spike nonostante sia attiva solo da poco tempo.

Personaggi di Angel
Cacciatori immaginari